Натурализм — многозначный термин; может означать:

 Натурализм — направление в литературе.
 Натурализм — направление в живописи.
 Натурализм — направление в сценическом искусстве.

См. также 
 Гиперреализм
 Чернуха (клише)